Черме́нино — деревня Волжского сельского округа Волжского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области .Деревня расположена на удалении около 100 м от правого берега реки Волги (Горьковское водохранилище). Стоит ниже по течению Волги юго-восточной окраины города Рыбинск, (микрорайона Копаево), между Черменино и Рыбинском лежат деревни Семёновское и Забава, у автомобильной дороги  Рыбинск—Тутаев.  Ниже по течению  — деревня Демидовское. Посёлок Ермаково, центр Волжского сельского поселения, расположен к юго-востоку от Черменино, на дороге . Деревня окружена сельскохозяйственными угодьями . Деревня приведена в списке обслуживания одновременно двух почтовых отделений Рыбинск-8 и Ермаково-1, по почтовым данным в деревне 31 дом.

Геологический памятник 
Обрывистый берег Волги у деревень Черменино и Забава является геологическим памятником обнажением разреза стратиграфического типа федерального ранга. Разрез относится к четвертичной системе и является опорным разрезом для среднего и верхнего плейстоцена в Европейской части России.  Большую мощность имеют отложения лихвинской и микулинской межледниковых эпох, содержащие остатки флоры и фауны (моллюсков и позвоночных). В разрезе видны шесть ледниковых горизонтов, соответствующих нескольким ледниковым эпохам, и пять межморенных горизонтов, соответствующих нескольким межледниковьям. В направлении сверху вниз открывает слои:

Население

Примечания 

Населённые пункты Волжского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области